Martin Mairitsch, avstrijski hokejist, * 28. julij 1986, Hohenems, Avstrija.

Trenutno igra na položaju napadalca za ekipo VEU Feldkirch v [Inter-nacionalna liga|Inter-nacionalni hokejski ligi]]. Njegova aduta sta predvsem fizična moč in tehnična igra s palico.

Mairitsch je kariero začel v Hohenemsu, nato je igral v Dornbirnu, pa tudi v Tampereju. Po kratkem izletu na Finsko je zopet zaigral za EC Dornbirn v Narodni ligi. V dveh sezonah je dosegel 55 zadetkov in 30 podaj (1,1 točke na tekmo). Od leta 2005 je v postavi EC Red Bull Salzburga. Prve tri sezone je igral ob tem še v njegovem hčerinskem moštvu EC Red Bull Salzburg 2, v sezoni 2008/09 pa igra izključno za člansko moštvo. 

Mairitsch je tudi avstrijski reprezentant. Zaigral je na dveh Svetovnih U18 prvenstvih in enem Svetovnem mladinskem prvenstvu.

Pregled kariere
Posodobljeno: 24. februar 2009

|-
| EC Dornbirn
| U20 avstrijska mladinska liga
| 01/02
|
| 9
| 6
| 5
| 11
| 
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Dornbirn
| Narodna liga
| 01/02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|  
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Ilves Tampere
| Jr. B SM-sarja
| 02/03
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| '+1
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Dornbirn
| Narodna liga
| 03/04
|
| 36
| 26
| 16
| 42
| 
| 28
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 04
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| -1
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC Dornbirn
| Narodna liga
| 04/05
|
| 43
| 29
| 14
| 43
| 
| 28
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 4 
| 0
| 0 
| 0 
|  
| 0 
|-
| EC Red Bull Salzburg 2
| Narodna liga
| 05/06
|
| 28
| 18
| 10
| 28
| 
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg
| U20 avstrijska mladinska liga
| 05/06
|
| 17
| 22
| 15 
| 37
|
| 12 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -4
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 17
| 1
| 1
| 2
| +1
| 0
|
|  
| 
|  
|  
|  
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg 2
| Narodna liga
| 06/07
|
| 31
| 29
| 10
| 39
| 
| 34
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 45
| 4
| 2
| 6
| -5
| 16
|
| 14 
| 1
| 0
| 1 
| -1 
| 2
|-
| EC Red Bull Salzburg 2
| Narodna liga
| 07/08
|
| 26
| 23
| 23
| 46
| 
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|  
| 
|  
|  
|  
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |281
| bgcolor="#7FFF00" |163
| bgcolor="#7FFF00" |96
| bgcolor="#7FFF00" |259
| bgcolor="#7FFF00" |-8
| bgcolor="#7FFF00" |164
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |18
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |-1
| bgcolor="#7FFF00" |2
|}

Zunanje povezave

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Hokejisti EC Dornbirn
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti EHC Black Wings Linz
Hokejisti VEU Feldkirch